У́лица Алексе́я Свири́дова (до 1965 — Железнодорожная улица) — улица в Западном административном округе города Москвы на территории района Фили-Давыдково. Расположена между Кутузовским проспектом и улицей Клочкова. Нумерация домов начинается от Кутузовского проспекта.

Происхождение названия 
Названа 29 апреля 1965 года в честь А. А. Свиридова (1919—1943) — лётчика-бомбардировщика, Героя Советского Союза, который жил и работал в окрестностях этой улицы. Прежнее название части улицы — Железнодорожная улица (по другим данным — Железнодорожный проезд) было дано по близости к ветке Московской железной дороги.

История 
На улице был снят фрагмент фильма «Забытая мелодия для флейты» — дом общежития у станции, где проживала главная героиня фильма, роль которой исполняла Татьяна Догилева. Сама станция «Кунцево» построена по проекту архитектора Ивана Ивановича Струкова — главного архитектора Смоленско-Брестско-Александровской железной дороги (1899 год). Автор Белорусского вокзала, станции «Кубинка» стилизовал здание в Кунцево под английские коттеджи викторианской эпохи, и театральный музей Алексея Бахрушина в Замоскворечье, созданный за 3 года до проектирования станции.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 Дом 3, корпус 2 — Детский сад № 140
 Дом 13, корпус 1 — Детская музыкальная школа № 97

По чётной стороне:
 Дом 4 — справочная служба скорой помощи 03
 Дом 24 — Ж/д станция Кунцево

Транспорт 

 Железнодорожная станция Смоленского направления МЖД «Кунцево»
 По улице общественный транспорт не ходит. На Кутузовском проспекте расположена остановка «Улица Алексея Свиридова», откуда ходят автобусы до м. Славянский бульвар

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Улица Алексея Свиридова
 Улица Алексея Свиридова на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте

Улицы Москвы, названные в честь людей